Por Eldridge pode estar à procura de:
 Eldridge (Alabama)
 Eldridge (Califórnia)
 Eldridge (Iowa)

Desambiguações de topônimos